Мурад-бей Мизанчи Дагестанлы (имя при рождении — Хаджи-Мурад Амиров) (, ; 1854, Урахи, Даргинский округ, Дагестанская область, Российская империя — 15 апреля 1917, Стамбул, Османская империя) — выдающийся османский государственный деятель. Журналист, , историк и писатель. Доктор политологии и теологии, профессор. Директор Мужского педагогического института Османской Империи.

Биография 
Родился в 1854 году в селении Урахи (ныне Сергокалинский район) Даргинского округа Дагестанской области Российском империи. Его отец — Мустафа-кади являлся участником кавказской войне во время правления в Северо-Кавказском имамате имама Шамиля, был близким «правой руки» Шамиля Хаджи-Мурата. За участие в Кавказской войне Российская Империя сослала Мустафу-кади в белорусский Могилёв, где он провёл 3,5 года.

Под руководством своего дяди Исмаила-кади он получил начальное образование в родном селе Урахи, где он его обучил его и чтению Корана и арабскому языку. В декабре 1864 года начальник Даргинского округа и друг семьи князь Ильи Чавчавадзе помог Мустафу-кади направить его сына учиться в Темир-хан-шуринскую четырёхклассную школу, где у него возник интерес к Османской империи. В 1866 году за хорошую учёбу Хаджи-Мурада Амирова за 1,5 года до завершения учёбы, направили учиться в Ставропольскую мужскую гимназию № 1, где он начал понимать социальные, интеллектуальные и идеологические проблемы общества, окружающий мир. В годы учёбы в Ставрополе он стал близко изучать историю, культуру, этнографию и быт народов Кавказа и Дагестана.

В девятнадцатилетнем возрасте 14 февраля 1873 года Хаджи-Мурад Амиров эмигрировал в Османскую Империю, где он познакомился с везирем Мидхатом-пашой, который поспособствовал его трудоустройству в Министерстве иностранных дел Османской империи, где он служил в канцелярии внешней печати.

На новом рабочем месте Хаджи-Мураду, будучи работником министерства, представилась возможность участвовать в общественно-политической жизни Османской империи, о которой он мечтал ещё в Дагестане. Его первые статей публиковались в газетах «Время» и «Единение», в которых он отразил своём мнение к покиданию престола султана Абдул-Азиза и очень сложной общественно-политической ситуации в Османской Империи.

Далее он стал работать в Высшей школе гражданских чиновников, где он был преподавателем истории, после чего он работал на аналогичной должности в Мужском педагогическом институте, в Министерства образования где был членом ревизионной и инспекторской комиссии, работал директором Мужского педагогического института. Удостоился звания профессора, стал доктор политологии.

Сделал первый перевод комедии Грибоедова «Горе от ума» на турецкий язык.

С 1886 года Хаджи-Мурат начал издавать газету «Мизан», с этого года он получил известность как Мурад-бей Мизандчи. Вскоре газета «Мизан» получила большую популярность в Османской империи, она пользовалась поддержкой султана Абдул-Хамида II. Данная газета сблизила Хаджи-Мурата с высокими государственными деятелями Османской империи, впоследствии чего он стал общественно-политическим деятелем страны.

4 апреля 1891 года Мизанчи был принят на работу в Комиссию по государственным долгам Османской империи. Должностные обязанности позволила ему следить за политикой, которую проводили страны Европы по отношению к его стране. Со второй половине 19 века Османская империя переживала непростой период. Режим султана Абдул-Хамида II не был способен управлять империей, вследствие чего, Мурад-бей на страницах своей газеты «Мизан» отстаивал точку зрения на внешнюю и внутреннюю политику правительства. Его позиция и взгляды, опубликованные в газете, всё чаще начали противоречить официальной политики Османской империи и расходиться с ней, что в 1890 году привело к приостановке издания газеты «Мизан». В середине 1890-х годов Мурад-бей стал проявлять своё внимание к политике Европы. В этот период на западе начинают свою деятельность противостоящие султанскому режиму силы, в частности младотурецкое и другие политические движения.

18 ноября 1895 года он покинул страну и транзитом через Севастополь и Киев перебрался в Вену, а 5 декабря 1895 года — в Париж. Будучи во Франции он активно включился в политическую жизнь Европы. Главной задачей его нахождения в Европе было разъяснение внешней и внутренней политики Османского империи, сплочение разрозненных оппозиционных турецких групп и общин, однако у него это не получилось. Кроме того, Мурад-бей не нашёл поддержки в турецких оппозиционных кругах, особенно среди участников парижского отделения младотурецкого движения «Единение и прогресс». Далее он перебрался в Египет, куда прибыл 16 января 1896 года и начал снова выпускать газету «Мизан».

Живя в Египте и находясь в оппозиции к режиму султана Абдул-Хамида II, Мурад-бей продолжал в резкой форме выступать на страницах газетного издания «Мизан» против режима его правления и политики. Он настаивал на необходимости введения конституционной монархии в стране. В середине июля 1896 года Мизанчи вновь вернулся во Францию. Где он снова включился в деятельность младотурецкого движения, которое на этот раз всё-таки приняло его программу действий. В декабре 1896 года на собрании «Единения и прогресса» Мурад-бей был единогласно выбран его руководителем.

Возглавив младотурецкое движение, Мизанчи стал прилагал большие усилия к объединению двух его крупных общин — женевской и парижской, которые ранее были расколоты. Однако оппозиция в лицеАхмеда Ниязи-бея, который также являлся лидером движения, сделала все, для того чтобы опорочить политику Мурад-бея. Убедившись, что старания Мурада-Бея не были оценены, он решил порвать с младотурками и вернуться в Османскую империю. В турецких печатных изданиях началась кампания выступлений в его адрес, в которых Мурада-Бея обвиняли в предательстве и в переходе на сторону Абдул-Хамида II. Несмотря на это 14 августа 1897 года Мизанчи вернулся в Стамбул. В 1908 году после принятия Второй конституции, объявившая о свободе слова и печати, началась активная деятельность турецкой интеллигенции, в том числе и Мизанчи.

30 июля 1908 года Мизанчи возобновил издание газеты «Мизан». Будучи известным мятежником и революционером, сторонник конституции, он полностью переходит на сторону оппозиции к младотурецкому движению и правительству. В качестве представителя оппозиции Мизанчи несколько раз арестовывали и закрывали газету. После инцидента 31 марта 1909 года Мизанчи стал жертвой правительственной кампании, направленной против него, в ходе которой его обвинили в подготовке к государственному перевороту в Османской империи. 22 июня 1909 года по постановление военного суда, он был признан виновным и в качестве наказания его отправили на пожизненное поселение острова Родос, где он провёл 4 года и по амнистии вышел на волю.

По возвращении из заключения он отошёл от общественной и политической деятельности Османской Империи. В июне 1912 года вместе со своим сыном Омар-Фаруком направился на лечение в Швейцарию и во Францию. Последние годы своей жизни Мизанчи провёл в кругу семьи, среди своих родных и близких. Умер в 1917 году в 63-летнем возрасте. Был погребён на кладбище Кючюксу в Стамбуле.

Личная жизнь 
В 1877 году он женился на дочери Хилми Молла Хасибе ханым.

Публикации 
Мурад-бей — автор следующих трудов:

 
 
 Перевод комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (Akıldan Bela). Стамбул, 1882.
 Краткая всеобщая история (Muhtasar Tarihi Umümi). Стамбул, 1884.
 Сочинение эпохи Халида (Devr-i Hamıdı Asarı). Библиографическая книга. Стамбул, 1890.
 Краткая история ислама (Muhtasar Tarih-i İslam). Стамбул, 1890.  
 Новый или новинка? (Turfanda mı Yoksa Turfa mı?) Роман. Стамбул, 1890, 1972, 1981.
 Султанский дворец Йылдыз и Бабиали (Yıldız Sara-ı Hümayunu ve Babı-Ali). Стамбул, 1895; Париж, 1896.
 Нападение в целях защиты (Mudafa Niyetine Bir Tecavüz). Париж, 1896.
 Сила и слабость Турции (La Force etla Faiblesse de la Turquie). Женева, 1897.
 Тираническая пята на пути свободы (Hurriyet Vadisinde Bir Pence-ı İstibdad). Мемуары. Стамбул, 1908, 1998.
 Национальная борьба (Mücehede-i Milliye). Мемуары. Стамбул, 1906, 1994.  
 Кастрюля перевернулась, крышку нашла (Tencere Yuvarlandı, Kapağını Buldu ). Пьеса. Стамбул, 1909.
 История Абульфарука (Tarih-i Ebulfaruk). В 7-ми т. Стамбул, 1907 –1914.
 Безнадежное утешение на развалинах тирании (Enkaz-ı İstibdad içinde Züğürdün Tesellisi). Мемуары. Стамбул, 1911.
 Есть ли оправдание бедности? (Meskenet Mazeret Teşkil Eder mi?). Мемуары. Стамбул, 1911.
 Поиски будущего I (Taharri-yi İstikbal I). Стамбул, 1911.
 Поиски будущего II (Taharri-yi İstikbal II). Стамбул, 1912.
 Сладкие желания, горькие истины (Tatlı Emeller Acı Hakikatler). Мемуары. Стамбул, 1912.

Примечания

Ссылки 
 Мизанджи Мурад, турецкий историк, Мурад Аджи, Мурад Мусаев, Мурад Гайдаров, Мурад Магомедов, Алиев
 Писатели дагестанского зарубежья

Общественные деятели Турции
Журналисты Турции
Писатели Турции